Lijst van Eurovisiedeelnemers (alfabetisch)
Lijst van Eurovisiedeelnemers naar jaar